Равнец () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Бургас. Находится примерно в 18 км к западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1323 человека.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области